VE, Ve ali ve je lahko:

 VE (živčni strup)
 .ve, vrhnja internetna domena za Venezuelo
 Ve (Henir), eden od Odinovih bratov v nordijski mitologiji

Kratica 
 Venezuela, dvočrkovna okrajšava po standardu ISO 3166
 Venda (jezik), dvočrkovna okrajšava po standardu ISO 639 alpha-2
 Vojna enciklopedija